

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Lisówek est un village dans la powiat de Grodzisk Mazowiecki. 
 Lisówek est un village dans la powiat de Grójec.